Les Trente Millions de Gladiator est une comédie théâtrale d'Eugène Labiche (1875).
 Les Trente Millions de Gladiator est un film de Georges Monca (1914) d'après la comédie d'Eugène Labiche.